Агухас има више значења:
  Агухас, Ла Јунта (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агухас (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику